

Biografia

Infanzia ed educazione 
Era figlio più giovane del principe Andrej Aleksandrovič Romanov (1897-1981) e della sua prima moglie Elisabetta Sasso-Ruffo (1886-1940), nonché nipote della granduchessa Ksenija Aleksandrovna Romanova, sorella dell'ultimo zar Nicola II di Russia, ed ebbe per padrino di battesimo lo zio Edoardo VIII del Regno Unito. Passò la propria infanzia in un cottage al Castello di Windsor.

Il principe Andrej fu educato all'Imperial Service College e servì nella Royal Navy durante la Seconda guerra mondiale.

In America 
Nel 1949 lasciò la Gran Bretagna per gli Stati Uniti dove lavorò per un periodo come carpentiere. Divenne cittadino degli Stati Uniti il 20 dicembre 1954.

Visse nella Contea di Marin, in California e scrisse una propria autobiografia dal titolo The Boy Who Would Be Tsar, illustrata con dei disegni di sua mano. Le sue opere artistiche sono state in mostra in varie esposizioni nel mondo.

Discendenza 
Il principe Andrej si sposò tre volte. La prima, nel 1951, con Elena Dourneva (n. 1927), da cui divorziò nel 1959 e con cui ebbe un figlio, il principe Alexis Andreevič Romanov (n. 1953).

Il secondo matrimonio, nel 1961, fu con Kathleen Norris (1935-1967), da cui ebbe due figli, il principe Peter Andreevič Romanov (n. 1961) ed Andrew Andreevič Romanov (n. 1963). La sua ultima moglie fu Inez von Bachelin (n. 1933).

Albero genealogico

Note

Voci correlate
 Associazione della Famiglia Romanov
 Restaurazione della monarchia russa

Collegamenti esterni

Andrej Andreevič Romanov